Druzhba puede referirse a:

 el Oleoducto Druzhba; o
 Druzhba, ciudad de Daguestán, en Rusia.
 Druzhba, ciudad de Uzbekistán.